Vaněk oder Vanek ist der Familienname folgender Personen:

 František Vaněk (1931–2020), tschechoslowakischer Eishockeyspieler und -trainer
 Jakub Vaněk (* 1991), tschechischer Handballspieler
 Jan Vaněk (1891–1962), tschechischer Innenarchitekt und Möbeldesigner 
 Jiří Vaněk (* 1978), tschechischer Tennisspieler

 Ondřej Vaněk (* 1990), tschechischer Fußballspieler
 Zdeněk Vaněk (* 1968), tschechischer Handballspieler und -trainer

Vaněk steht für
 Vaněk-Trilogie von Václav Havel (1975 bis 1979)

Siehe auch:
 Vanek